Il singolare  del Carisap Tennis Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Adrian Ungur era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gianluca Naso ha battuto in finale Andreas Haider-Maurer 6–4, 7–5.

Teste di serie

 Andreas Haider-Maurer (finale)
 Arnau Brugués-Davi (quarti di finale)
 Peter Polansky (primo turno)
 Peter Gojowczyk (primo turno)

  Gianluca Naso (campione)
  Michael Lammer (quarti di finale)
  Simon Greul (secondo turno)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Carisap Tennis Cup 2012